Ulica Bankowa w Katowicach
 Ulica Bankowa w Toruniu

Bankowa